Равна Гора, или Равна гора се може односити на:

Насеља 
Бугарска
 Равна Гора (Бургас), село у области Бургас
 Равна Гора (Варна), село у области Варна
 Равна Гора (Хасково), село у области Хасково

Србија
 Равна Гора (Власотинце), насеље у општини Власотинце
 Равна Гора (Ивањица), насеље у општини Ивањица

Хрватска
 Равна Гора (општина), насеље и седиште истоимене општине у Приморско-горанској жупанији

Висоравни и планине 
 Равна гора (Србија), висораван у Србији
 Равна гора (Црна Гора), висораван у Црној Гори
 Равна гора (Босна и Херцеговина), планина у Босни и Херцеговини (1.428 метара)
 Равна гора (Славонија), планина у Славонији у Хрватској
 Равна гора (Хрватско загорје), планина у Хрватском загорју у Хрватској
 Равна гора (врх), највиши врх Камене горе

Остало 
 Спомен-комплекс „Равна гора”, спомен-комплекс на истоименој висоравни у Србији
 Равна гора (часопис), часопис који уређивао Стеван Мољевић
 Равна гора (орден), војни орден Краљевине Југославије
 Равна гора (ТВ серија), српска ТВ серија
 Равна гора (књига), књига Радоша Бајића

Види још 
 Јаворска Равна Гора, насеље у општини Ивањица у Моравичком округу, Србија